Pischelsdorf heißen:

 Pischelsdorf am Engelbach, Gemeinde in Oberösterreich
 Pischelsdorf am Kulm, Gemeinde in der Steiermark
 Pischelsdorf in der Steiermark, Ortschaft der Gemeinde Pischelsdorf am Kulm

Ortsteile: 
 Pischelsdorf (Loiching), Ortsteil der Gemeinde Loiching, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Pischelsdorf (Reichertshausen), Ortsteil der Gemeinde Reichertshausen, Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm, Bayern
 Pischelsdorf (Simbach), Ortsteil des Marktes Simbach, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Pischelsdorf (Gemeinde Götzendorf), Katastralgemeinde von Götzendorf an der Leitha, Bezirk Bruck an der Leitha, Niederösterreich
 Pischelsdorf (Gemeinde Zwentendorf), Katastralgemeinde von Zwentendorf an der Donau, Bezirk Tulln, Niederösterreich
 Pischelsdorf (Gemeinde St. Georgen), Ortschaft der Gemeinde Sankt Georgen bei Obernberg am Inn, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich

Siehe auch:
 Pichelsdorf
 Pischeldorf